Die Saison 2022/23 der Regionalliga Nord ist die 40. Spielzeit der Fußball-Regionalliga Nord und die 15. Saison der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 30. Juli 2022 mit der Partie von Hannover 96 II gegen den FC Teutonia 05 Ottensen eröffnet und zwischen dem 12. Dezember 2022 und dem 29. Januar 2023 pausiert.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Nord 2022/23 qualifizierten sich bislang folgende Mannschaften sportlich:

 der Absteiger aus der 3. Liga 2021/22 aus dem Gebiet Nord:
  TSV Havelse
 die verbliebenen Mannschaften aus der Regionalliga Nord 2021/22:
  SC Weiche Flensburg 08
  Werder Bremen II
  Holstein Kiel II
  VfB Lübeck
  Hamburger SV II
  FC Teutonia 05 Ottensen
  SV Atlas Delmenhorst
  Hannover 96 II
  VfV 06 Hildesheim
  1. FC Phönix Lübeck
  Eintracht Norderstedt
  SSV Jeddeloh
  SV Drochtersen/Assel
  BSV Rehden
  FC St. Pauli II
 der Meister der Oberliga Niedersachsen 2021/22:
  Blau-Weiß Lohne
 die zwei Sieger der Aufstiegsspiele zur Regionalliga Nord:
  Kickers Emden
  Bremer SV

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Der Meister ist für die 3. Liga 2023/24 sportlich qualifiziert.

Abstieg aus der Regionalliga Nord

Die genaue Anzahl richtet sich nach der Zahl der Absteiger aus der 3. Liga 2022/23. Im Regelfall steigen drei Vereine ab.

Es gilt folgendes Schema:

Statistiken

Tabelle 

 || 

 || rowspan="3" | ()

 || rowspan="3" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft eine maximal um eins abweichende Anzahl an Spielen berücksichtigt wird. Jede Mannschaft hat pro Halbserie an einem Spieltag spielfrei.

Die Punktabzüge für den SSV Jeddeloh sowie den TSV Havelse sind jeweils ab dem 14. Spieltag berücksichtigt.

Torschützenliste

Zuschauertabelle

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Nord 2022
2022